Арнольд Гаузер (1892—1978) — німецький і угорський філософ, історик мистецтва і соціолог.
 Едуард Гаузер (1895—1961) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Еміль Гаузер (1893—1978) — угорсько-американський скрипаль.
 Каспар Гаузер — відомий завдяки своїй таємничій долі знайда, одна із загадок XIX століття.
 Леопольд Гаузер — відомий польський історик, юрист, перший президент Польського союзу суддів Галичини.
 Ліза Тереза Гаузер — австрійська біатлоністка, учасниця зимових Олімпійських ігор 2014 року, учасниця та призерка етапів кубку світу з біатлону.

Примітки